Реутинский сельский совет () — входит в состав
Кролевецкого района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Реутинцы
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Реутинцы 
 с. Боцманов 
 с. Грибанево 
 с. Нежинское 
 с. Артюхово

Примечания 

Местные советы (Кролевецкий район)